Lenne kan syfta på:
 Lenne Broberg (1940–1991), en svensk sångare, musiker och musikproducent
 Peter Joseph Lenné (1789–1866), en tysk landskapsarkitekt och trädgårdsanläggare

Geografi

Tyskland 

 Lenne (Weser) – vattendrag, Niedersachsen 
 Lenne (Ruhr) – vattendrag, Nordrhein-Westfalen, 
 Lenne, Niedersachsen, Niedersachsen,